Трехо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Трехо, Дэнни (род. 1944) — американский актёр.
 Трехо, Марио (род. 1956) — мексиканский футболист.
 Трехо, Марио Алехандро (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Трехо, Оскар (род. 1988) — аргентинский футболист.